Uno scandalo è un'azione che causa un turbamento della sensibilità morale, inclusi comportamenti illegali, abusi politici ed episodi di corruzione di grande risonanza.

Può inoltre riferirsi a:

Cinema 
Scandali (A Society Scandal) – film del 1924 diretto da Allan Dwan
 Scandalo (Scandal) – film del 1929 diretto da Wesley Ruggles
 Scandalo (Glamour) – film del 1934 diretto da William Wyler 
 Scandalo (Shubun) – film del 1950 diretto da Akira Kurosawa 
 Scandalo – film del 1976 diretto da Salvatore Samperi

Musica 
 Scandalo – album di Cristiano Malgioglio del 1977
 Scandalo/Mi commuovi – singolo di Cristiano Malgioglio del 1976
 Scandalo – album di Gianna Nannini del 1990
 Scandalo/Fiori del veleno – singolo di Gianna Nannini del 1990
 Scandalo Tour 1991 – tour di Gianna Nannini

Informatica 
 Scandalo – Mail virus scanner open source scritto in C

Pagine correlate 
 Scandal
 Pietra dello scandalo